XVII парламентские выборы в Антигуа и Барбуде прошли 18 января 2023 года, на которых были переизбраны все 17 депутатов Палаты представителей на территории 17 одномандатных округов

Политический контекст 
Предыдущие выборы были проведены за 15 месяцев до запланированной даты, ввиду желания премьер-министра Гастона Брауна получить достаточную поддержку и легитимность для реализации ряда своих проектов, среди которых можно выделить земельную реформу 2019 года. Таким образом, Браун не просто сохранил свой пост, но и смог укрепить абсолютное большинство своей партии, обезопасив свои реформы от возможного непринятия, причём так, что партия-соперница — ОПП, осталось лишь с одним местом.

Одна из спорных реформ, которые вызвало широкие дебаты — попытка изменения конституции, где предполагалось сделать Карибский суд высшей апелляционной инстанцией, заместо Судебного комитета Тайного совета Великобритании. Данное предложение было отклонено на ноябрьском референдуме 2018 года. Новое дыхание данной идее предала смерть Елизаветы II в сентябре 2022 года, после которой Браун объявил о проведении повторного референдума о независимости и формировании республики в течение трёх лет. По сути, данный вопрос и стал одним из наиболее значимых на выборах.

Предвыборная кампания 
Прогрессисты предоставили свой манифест 9 января 2023 года. Так, партия выступила с заявлением об установлении минимального размера оплаты труда в размере 10 восточнокарибиских долларов за час, а также 10-процентное повышение зарплат для государственных сужащих, и создание системы стабильного водоснабжения с поддержкой малого бизнеса. Лидер партии отказался от дебатов с Лейбористами.

Лейбористы выпустили манифест 10 января, пообещав построить более 1000 новых домов, восстановить пристань на Барбуде и открыть две новые поликлиники. Обе партии при этом выразили поддержку зелёной политике. Во время кампании совершались и противоправные действия против Лейбористов, как например поджёг их отделения в округе Сент-Джонс-Сити-Ист.

Карти Андерсон, ныне независимый политик (ранее член прогрессистов), выдвинул свою кандидатуру, высказав недовольство пренебрежением граждан округа Сент-Джонс-Ррал-Уэст. Другой же независимый кандидат — Гейл Перо-Вестон, провёл кампанию за создание нового политического ландшафта на территории страны.

Кандидаты

Итоги выборов

Примечания 

Выборы в Антигуа и Барбуде
Антигуа и Барбуда
2023 год в Антигуа и Барбуде
События 18 января
Январь 2023 года